Зона 51:
 Зона 51 — американский военный полигон в штате Невада.
 «Зона 51» — американский телефильм 1997 года по рассказу «Грузовики» Стивена Кинга.

См. также 
 
 51 (фильм) — американский фантастический фильм ужасов 2011 года.